Sunifred II (bisbe de Girona)
 Sunifred II de Cerdanya (~915 - Cuixà, 968), comte de Cerdanya, Conflent (927 - 968) i de Besalú (957 - 968)
 Sunifred II d'Urgell (~880 - 948), Comte d'Urgell (897-948)